Torneo Apertura  2017 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Apertura 2017 en Bolivia.
 Torneo Apertura 2017 en Colombia.
 Torneo Apertura 2017 en Costa Rica.
 Torneo Apertura 2017 en El Salvador.
 Torneo Apertura 2017 en Guatemala.
 Torneo Apertura 2017 en Honduras.
 Torneo Apertura 2017 en México.
 Torneo Apertura 2017 en Nicaragua.
 Torneo Apertura 2017 en Panamá.
 Torneo Apertura 2017 en Perú.
 Torneo Apertura 2017 en Paraguay.
 Torneo Apertura 2017 en Uruguay.
 Torneo Apertura 2017 en Venezuela.